Giovanni Grasso – notaio di Federico II, poeta in latino
Giovanni Grasso – impresario teatrale e marionettista italiano
Giovanni Grasso – attore italiano (1873-1930)
Giovanni Grasso – attore italiano (1888-1963)
Giovanni Grasso – giornalista italiano
Giovanni Grasso – politico italiano